Mickey Spillane kan verwijzen naar:

de schrijver Mickey Spillane
de misdadiger Mickey Spillane